Gutekunst, Gutenkunst oder auch Guttenkunst ist ein süddeutscher Familienname. Er stammt aus der Gegend von Nagold im Schwarzwald.
Laut einiger Namenskundler bezeichnet es den Kunstfertigen.
Andere vermuten in ihm ein Matronym, also einen Namen mit Bezug auf die Mutter oder Großmutter. Demnach wäre er eine Kombination aus Guta (einem weiblichen Vornamen, der im Mittelalter gerade im oberdeutschen Sprachraum populär war) and Kunz (Kurzform von Konstatin oder Konrad). Die Bedeutung wäre daher Kunz, Sohn der Guta.

Im Zuge der Ansiedlung Deutscher in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde der Name auch übersetzt und auf vielfältige Weisen verballhornt. So leben dort heute Gutekunst-Nachkommen mit den Namen Goodart oder Goodykoontz. Letzteres entspricht der amerikanischen Schreibung des schwäbisch ausgesprochenen Gudekunschd.

Gutekunst ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Gutekunst (1831–1917), US-amerikanischer Fotograf
 Gottlob Johann Gutekunst (1801–1858), deutscher Maler und Fotograf
 Heinrich G. Gutekunst (1833–1914), deutscher Kunsthändler
 Richard Gutekunst (1868–1961), deutscher Kunsthändler
 Dieter Gutekunst (1934–2022), deutscher Jurist, Experte für Wohnungswirtschaft

Goodykoontz ist der Familienname folgender Personen:
 Wells Goodykoontz (1872–1944), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Gutekunst Webseite 
 Goodykoontz Webseite 

Familienname